Mesodon clausus är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Mesodon clausus ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
clausus